

Geografia

Canada
 Snowdon, montagna della Columbia Britannica
 Snowdon, lago del Manitoba
 Snowdon, area dell'Ontario
 Snowdon, sobborgo di Montréal

Regno Unito
 Snowdon, montagna del Galles
 Massiccio dello Snowdon, catena montuosa del Galles

Stati Uniti
 Snowdon, località dello Stato di New York
 Snowdon, monte del Colorado
 Snowdon, monte del Vermont

Persone
 Warren Snowdon, politico australiano (n. 1950)
 Philip Snowdon, cancelliere dello scacchiere britannico
 Lisa Snowdon, modella britannica (n. 1972)

Altro
 Conte di Snowdon, titolo nobiliare

Pagine correlate
Monte Snowdon